Le terme vermillon peut signifier :

Couleur
 Vermillon, une couleur rouge éclatante, plus ou moins orangée. Terme tiré du français vermeil, utilisé pour signifier n'importe quelle teinture rouge.

Toponymes

 Barrage du Lac-Vermillon, situé dans la partie ouest du territoire de La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec.
 Vermillon - Deux, barrage situé dans la partie ouest du territoire de La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec.
 Lac du Vermillon, situé à Senneterre (paroisse), MRC La Vallée-de-l'Or, région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Petite rivière Vermillon, un affluent de la rivière Jeannotte, coulant dans la municipalité de Lac Édouard (canton de Bickerdike) et de La Tuque (canton de Charest et de Laurier), en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Rivière Vermillon (La Tuque), coulant en Haute-Mauricie, au Québec, au Canada et l'un des principaux tributaires de la rivière Saint-Maurice.
 Rivière Vermillon (rivière Chigoubiche), située dans le territoire non-organisé du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rue Vermillon, située dans la ville de Trois-Rivières, au Québec.

Autres

 Franc vermillon, timbre de France de 1849 d'un franc vermillon au type Cérès.
 Le vermillon, de même formule chimique que le cinabre, est un pigment minéral artificiel produit par synthèse du soufre et du mercure.
 Éditions du Vermillon, maison d'édition franco-ontarienne, fondée en 1982 par Jacques Flamand, avec Monique Bertoli.
 La petite vermillon - Les Éditions de la Table ronde.
 Auberge Vermillon, situé à 33 km à l'ouest de La Tuque, en Haute-Mauricie, au Québec, Canada sur les bords de la rivière Vermillon (La Tuque).